Grandcourt, Seine-Maritime
 Grandcourt, Somme